Педро Сабалья Баркин (; 29 июля 1938, Кастро-Урдьялес — 4 июня 1997, Овьедо) — испанский футболист, Выступал за сборную Испании.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
Барселона
 Обладатель Кубка Испании: 1962/63
 Обладатель Кубка ярмарок: 1965/66

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Сабадель»